

Patronyme 

 Henri Dechavanne (1903-1947), joueur français de rugby à XIII ;
 Marc Dechavanne (né en 1939), président de l'université Claude-Bernard-Lyon-I de 1997 à 2001 ;
 Christophe Dechavanne (né en 1958), animateur et producteur français de télévision et de radio ;
 Julien Dechavanne, (né en 1989), joueur français de rugby à XV.